Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как средство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов. Иногда под этим подразумевают и валюты, наиболее используемые в международной торговле.

На данный момент резервными валютами считаются: доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. Иногда к этому списку добавляются швейцарский франк, канадский доллар, китайский юань и австралийский доллар Исторически до 1999 года вместо евро резервными валютами являлись немецкая марка и французский франк.

Ранее резервные валюты использовались в основном в качестве средств для расчётов на товарных рынках (нефть, золото и др.), однако в последнее время, особенно в странах Азии, резервные валюты используются для накопления золотовалютных резервов (далее - ЗВР) в целях укрепления конкурентоспособности экспорта путём ослабления своих валют, а также в качестве резерва на случай финансовых кризисов.

Статус резервной валюты 
Страна - эмитент такой валюты имеет определённые преимущества: возможность покрытия дефицита платёжного баланса национальной валютой (что происходит сейчас с торговым балансом США), содействовать укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке. Но выдвижение валюты на роль резервной возлагает на страну-эмитента и обязанности поддержки стабильности валюты, снятие валютных и торговых ограничений, принятие мер по ликвидации дефицита платёжного баланса.

Первоначально в роли резервной валюты выступал английский фунт стерлингов, игравший господствующую роль в международных расчётах. Решениями конференции в Бреттон-Вудсе (США, 1944 год) наряду с фунтом стерлингов в качестве международной платёжной и резервной валюты стал использоваться доллар США, который занял вскоре доминирующее положение в международных расчётах.

8 января 1976 года по результатам соглашений Ямайской валютной конференции (г. Кингстон, Ямайка) была официально сформирована ныне действующая Ямайская валютная система, в которой предусматривалось свободное колебание курсов валют. Помимо доллара США в качестве резервных валют стали использоваться немецкая марка (позже - евро) и японская иена.

Ямайское соглашение впервые юридически оформило демонетизацию золота, что выразилось в отмене:
 официальной цены на золото;
 фиксации золотого содержания валют, а значит, золотых паритетов (формально основой валютных паритетов в Уставе МВФ объявлены Специальные права заимствования);
 взносов золота странами — членами МВФ в его капитал.

Но несмотря на юридическое устранение золота из мировой валютной системы, оно продолжает выполнять функцию мировых денег в качестве международного резервного средства.

Мировые резервные валюты 

Процентный состав валют официальных валютных резервов с 1995 по 2020 год.

Доллар США 
Доллар США является основной резервной валютой мира. В течение последнего десятилетия более 60 % от общего объёма ЗВР стран мира были в долларах США.

Евро 
Евро в настоящее время - вторая по использованию резервная валюта. После введения евро в 1999 году эта валюта частично унаследовала долю в расчётах и резервах от немецкой марки, французского франка и других европейских валют, которые использовались для расчётов и накоплений. С тех пор доля евро постоянно увеличивается, так как центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы.
Бывший глава ФРС Алан Гринспэн в сентябре 2007 года сказал, что евро может заменить доллар США в качестве главной мировой резервной валюты.

Фунт стерлингов 
Фунт стерлингов являлся основной резервной валютой в большинстве стран мира в XVIII и XIX веках. Тяжёлая экономическая ситуация в Великобритании после Второй мировой войны и усиление доминирования США в мировой экономике привело к потере фунтом стерлингов статуса наиболее значимой валюты. В середине 2006 года он был третьей наиболее широко распространённой резервной валютой, и в последние годы уровень его популярности возрос.

Иена 
Японская иена рассматривалась в качестве третьей важнейшей резервной валюты в течение нескольких десятилетий, после чего с 2006 по 2016 год степень использования этой валюты снизилась, в то время как возросла роль фунта стерлингов. С 2017 года японская иена снова стала третьей важнейшей резервной валютой.

Швейцарский франк 
Швейцарский франк используется в качестве резервной валюты из-за его стабильности, хотя доля всех валютных резервов в швейцарских франках, как правило, ниже 0,3 %.

Юань 
Китайский юань с 2016 года включён МВФ в «корзину» специальных прав заимствования. При этом юань имеет лишь частичную конвертируемость.

Осенью 2020 Китай сделал очередной небольшой шаг в сторону превращения своей валюты в подлинно международную — Народный банк Китая разрешил местным кредитным организациям не держать резервы при заключении форвардных контрактов на покупку иностранной валюты.

Хотя Китай и не делал официальных заявлений о придании юаню функций резервной валюты, благодаря его всё возрастающей роли в международной торговле роль юаня в мире также растёт. Китай использует юань в расчётах со странами-соседями (Россия, Южная Корея и др.). Иностранные инвестиции Китая, как правило, номинированы в юанях. Интересно, что ещё в начале 2000-х отмечалось, что в Китае в речах официальных лиц, в прессе уже муссировалась идея о создании «азиатской валюты» наподобие евро, основой для чего послужил бы китайский юань. Юань стал использоваться в международных расчетах, на начало 2014 года на его долю приходилось 2,2 % всех валютных операций в мире, а по обороту торгов он вошёл в первую десятку. 30 ноября 2015 года Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрел корзину валют, составляющих специальные права заимствования (СДР). Основное внимание в ходе пересмотра Советом было сосредоточено на оценке того, удовлетворяет ли китайский юань существующим критериям для его включения в корзину СДР. Постановлено, что юань отвечает всем существующим критериям. С 1 октября 2016 года юань будет считаться свободной используемой валютой и будет включаться в корзину СДР в качестве пятой валюты наряду с долларом США, евро, японской иеной и фунтом стерлингов.

Специальные права заимствования 
Специальные права заимствования — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Имеет ограниченную сферу применения, обращается только внутри МВФ. Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.

В связи с развитием мирового экономического кризиса в марте 2009 года Китай предложил на базе специальных прав заимствования создать мировую резервную валюту, которая могла бы заменить в этом качестве доллар США. Предполагается расширить базовую валютную корзину. В перспективе это может привести к появлению в наличном обороте новой мировой валюты, как в своё время из ЭКЮ появился евро.

Клиринговые валюты CLS 
Для текущих расчётов наиболее надёжными считаются 17 клиринговых валют, оборот по которым поддерживает «платёжная система CLS» в режиме взаимного клиринга.

См. также 
 Мировые деньги и Мировая валюта
 Свободно конвертируемая валюта и платёжная система CLS
 Золотовалютные резервы
 Золотой стандарт и Долларизация
 Список центральных банков

Примечания

Ссылки 
 Will the Euro Eventually Surpass The Dollar As Leading International Reserve Currency? (Menzie Chin, Jeffery Frankel)

Валюты
Экономические термины
Международные резервы